Вильявисьоса-де-Кордова () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кордова, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-дель-Гвадиято. Занимает площадь 470 км². Население — 3556 человек (на 2010 год). Расстояние — 43 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Villaviciosa de Córdoba
 Villaviciosa de Córdoba
 Villaviciosa de Córdoba. Aproximación al estudio general de la villa 

Муниципалитеты Кордовы
Населённые пункты Кордовы